Godescalc (kopiist) - Frankisch kopiist
 Godescalc-evangelistarium - handschrift van bovenstaande kopiist